Queijas puede referirse a:

 Queijas (España), parroquia y aldea española del municipio de Cerceda, provincia de La Coruña, Galicia.
 Queijas (Portugal), antigua freguesia portuguesa del municipio de Oeiras, distrito de Lisboa.